Ко́ликов — русская фамилия. Известные носители:

 Коликов, Алексей Леонтьевич (1906—?) — советский партийный деятель;
 Коликов, Вячеслав Валерьевич (род. 1953) — советский боксёр.